Jesse Cockney (ur. 26 lipca 1989 w Yellowknife) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Foothills Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 5 stycznia 2006 roku, podczas zawodów Noram Cup w kanadyjskiej miejscowości Val Cartier, gdzie zajął 35. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, na dystansie 15 km stylem klasycznym zajął 68. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 15 grudnia 2012 w Canmore, podczas sprintu stylem dowolnym zajął 9. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Cockney nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia

Przypisy 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Yellowknife